Kalamos (griechisch κάλαμος ‚Schreibrohr‘) steht für:

 Kalamos, Schreibgerät, siehe Schreibrohr
 Kalamos (Mythologie), Figur der griechischen Mythologie
 Kalamos (Insel), Insel der Ionischen Inseln, Griechenland
 Kalamos (Attika), Gemeinde in der Region Attika, Griechenland

Siehe auch:
 Calamus